El término consulado puede referirse a:
 una delegación u oficina consular (véase consulado);
 la magistratura romana (véase cónsul romano);
 el cargo o institución francesa (véase consulado (Francia)), o
 el consulado, un tipo de tribunal mercantil del Antiguo Régimen:
Consulado del Mar, antiguo tribunal marítimo comercial;
Consulado de Buenos Aires, o
Consulado de Santiago.